Hamerl est un patronyme porté notamment par :

 Joseph Hamerl (1678-1738), armurier orfèvre autrichien
 Josef Hamerl (1931-2017), joueur de football international autrichien ;
 László Hammerl (1942-), tireur sportif hongrois.